Dongola (Soedan), een stad in Soedan
Oud-Dongola, een archeologische locatie in Soedan
Dongola (Illinois), een plaats in Illinois